Ангьяно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангьяно. Занимает площадь 90,89 км². Население — 540 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos del pueblo
 Danza de los zancos de Anguiano

Муниципалитеты Риохи